Färjestaden kan syfta på

 Färjestaden – en tätort på Öland
  Färjestaden, Göteborg – en stadsdel i Göteborg
Färjestaden, Ekerö kommun – en småort i Ekerö kommun
Färjestadens IBK – en innebandyklubb i Sverige

Se även 
 Färjestad